Синг, Джон может означать:
 Синг, Джон Миллингтон (1871—1909) — ирландский драматург.
 Синг, Джон Лайтон (1897—1995) — ирландский физик и математик.